Альтес:

 Альтес — российский телеканал, вещающий на территории Забайкальского края.
 Альтес, Жозеф Анри (1826—1895) — французский флейтист.
 Альтес, Эрнест Эжен (1830—1899) — французский скрипач, дирижёр и композитор.